Guys and Dolls steht für:

 Guys and Dolls (Musical), ein Musical von Frank Loesser
 der Originaltitel des Films Schwere Jungs – leichte Mädchen
 Guys ’n’ Dolls, eine britische Popgruppe